Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Anders Järryd and Hans Simonsson erano i detentori del titolo, ma solo Järryd ha partecipato in coppia con John Fitzgerald.

Fitzgerald e Järryd hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Mark Edmondson e Kim Warwick.

Teste di serie
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)
 Andrés Gómez /  Ivan Lendl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1985